Altensee ist der Ortsname von

 Altensee (Illschwang), Ortsteil der Gemeinde Illschwang, Landkreis Amberg-Sulzbach, Bayern
 Altensee (Soyen), Ortsteil der Gemeinde Soyen, Landkreis Rosenheim, Bayern